Мопс може да се отнася за:

 Мопс – синът на пророчицата Манто. За баща на Мопс се счита критянинът Ракий (Paus. VII 3, 2; IX 33, 1) (вариант: Аполон според Аполодор, „Епитом“ VI 3 – 4). Хората почитали Мопс като герой и той си имал собствен оракул в околността Колофон и в град Мал (Киликия), основан от него и Амфилох Младши. Те се сражавали заедно за завземането на този град и заедно загинали (Аполдор, Епитом VI 19; Страбон XIV 5, 16). Според един от вариантите на мита, Мопс се състезавал с прорицателя Калхант, който след като претърпяното поражение, умрял от огорчение (Аполодор „Епитом“ VI 3 – 4; Страбон XIV 1, 27). Вярва се, че Мопс е основател на няколко града, сред които Мопсуестия в Киликия, Кларос и Мал.

 Мопс – лапит от Тесалия. Син на Ампик и нимфата Хлорида. Бил е пророк на Аргонавтите. Умира след връщането си от Колхида след ухапване от змия.

 Мопс – порода дребни кучета.